Угоры — название населённых пунктов:

Россия 
 Угоры — упразднённая в 1994 году деревня в Шабалинском районе Кировской области.
 Угоры — деревня в Мантуровском районе Костромской области.
 Угоры — деревня в Верещагинском районе Пермского края.
 Угоры — деревня в Демидовском районе Смоленской области.